Естіва́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Ліможа, 36 км на південний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 57 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 127,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Естіваль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Естіваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез